Almaraz puede hacer referencia a:
 Almaraz (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres;
 Almaraz de Duero, municipio de la provincia de Zamora;
 Almaraz de la Mota, despoblado en el término municipal de Villardefrades, provincia de Valladolid.